Па́вел Суха́нов:
 Суханов, Павел Валерьевич (род. 1988) — российский тяжелоатлет.
 Суханов, Павел Михайлович (1911—1974) — советский актёр, режиссёр.
 Суханов, Павел Николаевич (1913—1994) — советский кларнетист и музыкальный педагог.
 Суханов, Павел Степанович (1869—1918) — эсер, делегат Всероссийского учредительного собрания.
 Суханов, Павел Васильевич (род. 1982) —  российский ютубер и стример по игре World of Tanks, известный под никнеймом Amway921.